Rotlichtlampe steht für:

 Infrarotlampe, die wärmendes infrarotes Licht ausstrahlt, siehe Infrarotstrahler #Infrarotlampen
 Infrarotlampe speziell in der Medizin, siehe Infrarot-Behandlung
 Lampe, die die Dunkelkammer eines Fotolabors rot beleuchtet, siehe Dunkelkammerleuchte